Нові світи Роберта Гайнлайна () — збірка науково-фантастичних коротких творів Роберта Гайнлайна опублікована в 1980 році американським видавництвом «Ace Books».

Зміст

Джерела 

Збірки творів Роберта Гайнлайна